Gardiol peut désigner :

Patronymes
 Irène Gardiol (1937-   ), femme politique suisse
 Louis Gardiol (1879-1946), homme politique français.

Voir aussi
 Gardiol, variété d'occitan encore parlée de nos jours à Guardia Piemontese, en Calabre.

Homonymie de patronyme